Канту-ду-Бурити () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Сан-Раймунду-Нонату. Население составляет  человек на 2010 год. Занимает площадь 4325,642 км². Плотность населения — 4,63 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет  жителей.

История 
Город основан 15 декабря 1938 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет  реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 1606,10 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,616 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Примечания

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Муниципалитеты штата Пиауи